Skuld – una delle tre norne della mitologia norrena
 Skuld –  principessa della mitologia norrena
 Skuld – personaggio dell'anime e del manga Oh, mia dea!
 Skuld – città di Dungeons & Dragons
 1130 Skuld – asteroide così chiamato dalla norna omonima
 AF Skuld – compagnia assicurativa marina con sede a Oslo